

Geografia 
 Cissé – comune francese situato nel dipartimento della Vienne nella regione della Nuova Aquitania

Persone 
 Abdoulaye Cissé (1983) – ex calciatore burkinabé naturalizzato guineano
 Abdoulaye Cissé (1996) – calciatore guineano
 Aliou Cissé (1976) – allenatore ed ex calciatore senegalese
 Amadou Cissé (1985) – calciatore guineano 
 Amadou Cissé (1948) – politico nigerino
 Arthur Cissé (1996) – velocista ivoriano
 Cheick Sallah Cissé (1993) – taekwondoka ivoriano
 Djibril Cissé (1981) – ex calciatore francese di origine senegalese
 Édouard Cissé (1978) – calciatore francese
 Ibrahima Cissé (1994) – calciatore belga naturalizzato guineano
 Kalifa Cissé (1984) – calciatore maliano
 Karamoko Cissé (1988) – calciatore guineano
 Mahamane Cissé (1993) – calciatore maliano naturalizzato nigerino
 Moctar Cissé (1993) – calciatore maliano
 Ousseynou Cissé (1991) – calciatore maliano 
 Pape Abou Cissé (1995) – calciatore senegalese
 Papiss Cissé (1985) – calciatore senegalese
 Salim Cissé (1992) – calciatore guineano
 Sekou Cissé (1985) – calciatore ivoriano
 Soly Cissé (1969) – artista senegalese
 Souleymane Cissé (1940) – regista maliano
 Soumaïla Cissé (1949-2020) – politico maliano